Canal del Nord (Illes Britàniques), estret que separa Irlanda del Nord d'Escòcia.
 Canal del Nord (Ontàrio), cos d'aigua al nord del Lake Huron, al Canadà.
 Canal del Nord (Hong Kong).
 Canal du Nord, canal del nord de França.
 Canal du Nord (Països Baixos), o Noorderkanaal, canal de Rotterdam.
 Grand Canal du Nord, o Noordervaart, situat entre els Països Baixos i Alemanya.